Катраница може да се отнася за:

 Катраница, село в Област Смолян, България;
 Катраница, днес Пирги, село в дем Еордея, Гърция.